Бурре (от , от глагола  — делать неожиданные или резкие прыжки) — старинный французский народный танец. Возник предположительно около середины XV—XVI века в средней Франции (нагорная провинция Овернь и Верхняя Луара) и вскоре бытовал практически как общефранцузский, то есть уже не имел чёткого районного распространения. В различных регионах Франции можно было обнаружить свои, различные варианты этого танца, или двудольного, (чаще на 4/4) или трёхдольного (чаще на 3/8), но всегда с острым, часто даже синкопированным ритмом (что отчасти сближало его с жигой).

В XVII веке, с началом во Франции националистической моды на всё «французское», бурре проникает в обиход высших аристократических слоёв общества и становится придворным танцем. С этого времени он приобретает более устойчивую, фиксированную для салонных и придворных балов форму. Придворное бурре — танец с характерным чётным размером (так называемый «alla breve» — размер с жёстким делением на два, например, на 4/4 или на 4/8, разделённых пополам), энергичным темпом, чётким ритмом и чаще всего начинающийся с затакта в одну четверть. В середине XVII века бурре вошло в устойчивую форму инструментальной сюиты — в качестве предпоследней части, после сарабанды или паспье — и перед заключительной жигой. Георг Фридрих Гендель в Англии и Жан Батист Люлли во Франции одними из первых начали включать бурре в свои Большие оперы и балеты. Очень скоро это стало модным и традиционным. Самые передовые и одновременно официальные, придворные композиторы своего времени, Андре Кампра и Жан Филипп Рамо охотно включали бурре в качестве вставных танцев в свои сюиты и балетные дивертисменты Больших опер.
 

В первой половине XVIII века бурре становится одним из самых популярных европейских танцев. К нему обращаются в своём творчестве немецкие и французские композиторы первого ряда эпохи Барокко — это Готлиб Муффат, Георг Фридрих Гендель, Иоганн Себастьян Бах (и его сыновья), Иоганн Фишер, Андре Кампра, Андре Кардиналь Детуш, Жан Филипп Рамо и другие.

После Великой Французской революции 1789 года и наполеоновских войн этот жанр вышел из моды и был надолго забыт, как и всё французское. Во времена классицизма и романтизма практически не использовался. Только к концу XIX века, во времена заката стиля романтизма, бурре эпизодически возвращается в академическую музыку (причём, в основном только французскую), как почвенный знак «старых добрых времён». Два наиболее известных образца бурре конца XIX века относятся к именам, буквально закрывающим стиль романтизма в музыке: это Камиль Сен-Санс, бурре которого является одной из частей «Овернской рапсодии» (по названию это рапсодия, но по форме фактически сюита в национально-романтическом духе) и Эммануэль Шабрие, написавший отдельную оркестровую пьесу «Фантастическое бурре». В редких случаях, как знак особой эстетизации или художественной отсылки под эпоху галантный стиль (рококо) форма или даже только название этого танца употреблялась некоторыми композиторами XX века.

Балетный термин 

Бурре — специальный балетный термин, от  (бурре, па-де-бурре, от фр. глагола bourrer — набить, поколотить, надавать тумаков, пинков, толчков, а также — делать неожиданные скачки и повороты).

Этот жёстко фиксированный профессиональный балетный термин обозначает особые мелкие танцевальные шаги, или чеканно раздельные, или слитные, которые могут исполняться с переменой и без перемены ног, в любых направлениях или с поворотом. Термин употребляется и в сценическом смысле, как обозначение исполняемого артистом отдельного хореографического элемента, так и имеет значение отдельного школьного упражнения для балетных учеников, входящего в число ежедневных и основных.

Главная учебная форма этого движения (или упражнения) — простая, simple (en dehors или en dedans) — представляет собой перекрёстное переступание с ноги на ногу, с постепенным продвижением в сторону. Первые два шага исполняются на полупальцах или пальцах с переменой ног и опусканием на demi plie на третью долю музыки. Во время такого переступания работающая нога отчётливо поднимается sur le cou de pied. (см. на рисунке). Есть также и другие формы этого движения, в положение pas de dessus-dessus («на — и под»), и pas de Bourree suivi (непрерывное, связное па-де-бурре), которое отличается равномерными мелкими переступаниями в I или V позициях, например в такт музыкального размера «Лебедя» Сен-Санса. Pas de bourree suivi в форме Pas couru используется в качестве praparation к большим прыжкам, например Grand Jete, но отдельно это движение производит впечатление эффектных энергичных пробежек через всю сцену.

См. также 

 Бранль

Литература 
 
 
 George Frideric Handel. Water Music. Suite No.1-2. EMI-classic, England, 1989.
 Jean Baptiste Lulli. Pһаёton. Prologue. Acte 5. Erato-classic. France, 1994.
 Jean-Philippe Rameau. Les Paladins. Acte II. Disques Pierre Verrany, France, 1990.

Танцы Франции
Старинные танцы
Рококо
История музыки
Музыка эпохи барокко
Терминология в балете
Французское барокко